The Fragmento de Fayyum (Papyrus Vindobonensis Greek 2325 [P. Vienna G. 2325]) es un fragmento de papiro que contiene un texto que podría ser de una parte del Nuevo Testamento, y que consta de sólo unas 100 letras del griego. El fragmento fue descubierto originalmente en Fayún, Egipto, y fue traducido en 1885 por Gustav Bickell después de ser encontrado en la colección de papiros de Raniero José de Austria en Viena.

El manuscrito superviviente está muy dañado y se conservan menos de cien letras griegas. Por su estilo de escritura se cree que fue copiado hacia finales del siglo III. El texto parece ser paralelo al Evangelio de Marcos 14:26-31, pareciendo presentar un relato más abreviado. No está claro si el fragmento es una versión abreviada de los evangelios sinópticos, o un texto fuente en el que se basaron, quizás el Evangelio de Pedro apócrifo.
El texto dice:

La comparación textual con los textos de los tres evangelios sinópticos conduce a la reconstrucción anterior de las letras que faltan:
  Κατὰ Ματθαίον, 26: 30-34
Καὶ ὑμνήσαντες
ἐξῆλθον εἰς

τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
Τότε λέγει αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς·
Πάντες ὑμεῖς

σκανδαλισθήσεσθε
ἐν ἐμοὶ 
ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, 
γέγραπται γάρ· 
Πατάξω τὸν ποιμένα,
καὶ διασκορπισθήσονται
τὰ πρόβατα
τῆς ποίμνης.
μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί 
με προάξω ὑμᾶς 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
ἀποκριθεὶς δὲ
ὁ Πέτρος
εἶπεν αὐτῷ·
Εἰ πάντες
σκανδαλισθήσονται
ἐν σοί,
ἐγὼ οὐδέποτε
σκανδαλισθήσομαι.
ἔφη αὐτῷ
ὁ Ἰησοῦς· 
Ἀμὴν λέγω σοι 
ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ
νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 
  Κατά Μάρκον, 14: 26-30
Καὶ ὑμνήσαντες
ἐξῆλθον εἰς

τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
Καὶ λέγει αὐτοῖς
ὁ Ἰησοῦς ὅτι· 
Πάντες

σκανδαλισθήσεσθε,

ὅτι γέγραπται,
Πατάξω τὸν ποιμένα,
καὶ τὰ πρόβατα
διασκορπισθήσονται·
ἀλλὰ 
μετὰ τὸ ἐγερθῆναί
με προάξω ὑμᾶς 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

ὁ δὲ Πέτρος 
ἔφη αὐτῷ· 
Εἰ καὶ πάντες
σκανδαλισθήσονται, 
ἀλλ' οὐκ ἐγώ.

καὶ λέγει αὐτῷ 
ὁ Ἰησοῦς· 
Ἀμὴν λέγω σοι 
ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ 
νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι 
τρίς με ἀπαρνήσῃ.
 Fragment...ε]ξαγειν

ως ε[ι]πε[ν]
οτι,Α[παντες]

σκανδαλισ[θησεσ-][θε
[εν ταυτη] τη νυκτι

κατα] το γραφεν·
Παταξω τον [ποιμε-][να,
και τα] προβατα
διασκορπισθησ[ονται.

το]υ Πετ{ρου}·
ει-] [ποντοςΚαι ει παντες,

ο[υκ εγω....]

[...Ι{ησου}ς·

Πρι]ν αλεκτρυων
δις κοκ[κυσει
τρις] [...με α]παρν[ηση.]
 Κατά Λουκάν, 22: 34, 39 'Καὶ
ἐξελθὼν ἐπορεύθη
κατὰ τὸ ἔθος εἰς
τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν: 
ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί.

ὁ δὲ εἶπεν,
Λέγω σοι,
Πέτρε,
οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως
τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι.

 Véase también 
 Evangelio
 Evangelios sinópticos
 Referencias 

 Fuente textual 
 Stanley E. Porter and Wendy J. Porter, New Testament Greek Papyri and Parchments''. Vol. 1: Text; Vol. 2: Plates, Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek (MPER) XXX (Berlin; New York: de Gruyter, 2008).

Enlaces externos 
 Early Christian Writings

Textos cristianos del siglo III
Manuscritos bíblicos del siglo III
Literatura cristiana
Jesús de Nazaret